Milstead ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Milstead (Alabama)
 Milstead (Georgia)

in England:
 Milstead (Kent)

Milstead ist der Familienname folgender Personen:
 Harris Glenn Milstead (1945–1988), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, siehe Divine